Mladen Lončar (nogometni sudac)
Mladen Lončar (košarkaš)